Il Natale di Cretinetti steht für:

 Il Natale di Cretinetti, Originaltitel von Lehmanns Weihnachten
 Il Natale di Cretinetti, Originaltitel von Müllers Weihnachten